Ritz peut désigner :

Patronyme 

 Catherine Ritz, climatologue et glaciologue française ;
 César Ritz (1850-1918), hôtelier et entrepreneur suisse ;
 Charles Ritz (1891-1976), hôtelier suisse, fils de César ;
 Colette Ritz (1932-2007), chanteuse française ;
 Gerry Ritz (1951), homme politique canadien ;
 Matteo Ritz (1998-), hockeyeur suisse ;
 Raphaël Ritz (1829-1894), artiste-peintre suisse ;
 Nicolas Ritz (1992-), hockeyeur français ;
 Walter Ritz (1878-1909), physicien suisse spécialiste de la physique théorique ;
 Les Ritz Brothers, une fratrie américaine jouant la comédie composée de Al (1901-1965), Jimmy (1904-1985) et Harry Ritz (1907-1986), le quatrième George étant le manager.

Hôtels 
Nommés d'après César Ritz
 Hôtel Ritz à Paris.
 Hôtel Ritz à Londres.
 Hôtel Ritz à Madrid.
 Ritz-Carlton, chaîne hôtelière

Autres 
 The Ritz, film de Richard Lester sorti en 1976.
 The Ritz, nom de plusieurs clubs de rock dont The Ritz de New York.
 Ritz, un ancien magazine britannique de presse people des années 1970 et 1980
 Ritz Camera Centers, une chaîne de distribution américaine de matériels de photographie.
 Bayres Ritz, un firme boutique des services de concierge international.
 Ritz, groupe musical de la fin des années 1970, avec notamment le titre The Locomotion, version disco de la chanson de Little Eva
 Ritz, une marque portugaise de cigarettes.

Sigles 
RITZ peut faire référence à :
 Remote Integrated Telescope Zentrum, une salle de contrôle commune d'observation spatiale,
Patronyme suisse